Forza (computerspelserie), racespelserie van Microsoft Studios
 Forza Almere, amateurvoetbalclub uit Almere
 Forza d'Agrò, Italiaans gemeente in Messina
 Forza (muziek), compositie-aanduiding 'krachtig'

 Politiek
 Forza Flandria, politieke term in de Vlaamse politiek
 Forza Italia, voormalige centrum-rechtse politieke partij uit Italië
 Forza Nuova, extreem-rechtse politieke partij uit Italië
 Forza! Nederland, politieke organisatie uit Nederland